Bla Bla è un singolo della rapper italiana Anna, pubblicato il 7 ottobre 2020 per Universal Music Group.

Descrizione 
Prodotto dal duo Merk & Kremont, presenta come featuring il rapper Guè.

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni